Paulo César Filgueira Narciso, mais conhecido por Paulo Madureira (Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1978), é um ex-futebolista brasileiro que jogava como zagueiro.

Carreira 
Paulo César iniciou sua carreira profissional no Remo, em 1999, quando foi campeão paraense. No ano de 2000, se transferiu para o Madureira. Em 2001, quando jogava no Vasco da Gama, havia um outro Paulo César, que era atacante e já fazia parte do elenco cruzmaltino. Por isso, o zagueiro ganhou o apelido de seu clube anterior, virando Paulo Madureira.

No clube da Colina, sua passagem se resumiu a 3 jogos em 2001. Terminou invicto, foram 2 vitórias: a primeira, sobre a Universidad Católica pela Copa Mercosul e a outra sobre o Atlético Paranaense, no Brasileirão (4×0 que significou a queda de Mário Sérgio e a contratação de Geninho por parte do Furacão, que seria campeão), e um empate em 3×3 com o Sport, na Ilha do Retiro, também pelo Brasileirão. Naquele time de Romário, Juninho Paulista, Euller, Ricardo Bóvio e Gilberto, foram 2 jogos como titular (em um, foi substituído pelo baiano Wagner) e um vindo do banco.

Depois de sua rápida passagem por São Januário, jogou no Uberlândia, Cabofriense,Volta Redonda (mesmo no banco, fez parte do plantel que participou do histórico ano de 2005 do clube do sul fluminense), Bangu, futebol tunisiano (Étoile du Sahel), Ituano, ABC, Tigres do Brasil, Bonsucesso e América, onde havia jogado em 2007 e pelo qual encerrou a carreira em 2012.

Clubes

Títulos 
1999 - Campeonato Paraense - Remo
2003 - Campeonato Mineiro (2ª divisão) - Uberlândia
2004 - Campeonato Carioca (2ª divisão) - Volta Redonda
2005 - Copa Finta Internacional com o Volta Redonda
2005 - Campeão da Taça Guanabara com o Volta Redonda
2005 - Vice-campeão do Campeonato Carioca com o Volta Redonda
2008 - Campeonato Potiguar - ABC-Natal

Links Externos 
 sambafoot.com/ 

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Étoile Sportive du Sahel
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do ABC Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube Tigres do Brasil
Futebolistas do Uberlândia Esporte Clube
Futebolistas do Ituano Futebol Clube
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Naturais da cidade do Rio de Janeiro